Mastroianni puede referirse a :

 Chiara Mastroianni (1972-), actriz y cantante francesa.
 Chiara Mastroianni, deportista italiana que compitió en taekwondo.
 Marcello Mastroianni (1924-1996), actor italiano.
 Premio Marcello Mastroianni, uno de los premios entregados en el Festival Internacional de Cine de Venecia.
 Museo cívico Umberto Mastroianni, museo ubicado en Marino, en la Ciudad metropolitana de Roma Capital.